Бялы-Бур:

 Бялы-Бур — город в Польше, входит в Западно-Поморское воеводство, Щецинецкий повят.
 Бялы-Бур — гмина (волость) в Польше, входит в Щецинецкий повят, Западно-Поморское воеводство.